Slauson es el nombre de dos estaciones del Metro de Los Ángeles (California, Estados Unidos):

 Slauson, en la línea Azul.
 Slauson, en la línea Plata.